Kitagawa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Masao Kitagawa
 Yasuyuki Kitagawa